Leonid Brumberg – pianista russo
4916 Brumberg – asteroide della fascia principale